Thorney Island hace referencia a:

 Thorney Island (Londres), Inglaterra
 Thorney Island (Sussex Occidental), Inglaterra